Llista d'asteroides del 130.001 al 131.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 130001–130100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 130101–130200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 130201–130300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 130301–130400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 130401–130500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 130501–130600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 130601–130700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 130701–130800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 130801–130900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 130901–131000 [ modifica]